Словарь музыкальных терминов () (принятые сокращения: HmT, HdmT) — терминологический словарь, выходивший под эгидой Музыковедческой комиссии Академии наук и литературы в Майнце в 1972-2005 гг. Листковое издание (Loseblattform) на немецком языке, всего 40 «тетрадей» (Lieferungen). Главные редакторы словаря — Ганс Генрих Эггебрехт и (в 1999-2005) его ученик Альбрехт Ритмюллер.

Концепция и метод 
Концепция «Словаря музыкальных терминов» оригинальна. С самого начала работы редактор отказался от идеи планового словника, имея в виду практическую невозможность в обозримом будущем составить словарь во всём объёме необходимых музыкальных терминов. Вместо этого (традиционного планового) подхода статьи HmT по отдельным музыкальным терминам создавались по мере того, как в научном мире Эггебрехт находил (одобрял) авторство специалиста, способного по его мнению наиболее компетентно и тщательно описать тот или иной феномен музыкальной лексики. Среди авторов словаря — признанные (главным образом, западноевропейские, реже американские) музыковеды, в том числе Ч. Аткинсон, Ф.А. Галло, К. Дальхауз, Г. Данузер, К.-Ю. Закс, К. Палиска, Э. Раймер, Ф. Реков, Р. Флотцингер, В. Фробениус и многие другие (сам Эггебрехт написал три статьи). Притом что количество описанных музыкальных терминов получилось небольшим, а издание растянулось на 30 лет, оригинальный метод Эггебрехта обеспечил чрезвычайно высокое качество научной и редакционной проработки статей и стяжал HmT славу наиболее подробного и достоверного справочника музыкальной терминологии во всём мире.

Раз в год (в отдельные годы дважды в год) написанные к данному моменту новые статьи собирались издателем в неподшитые «тетради» (Lieferungen), которые предоставлялись за плату подписчикам словаря. Разобрав «тетрадь» на составные части, читатель должен был приложить алфавитные статьи к имеющимся и, таким образом, сам ежегодно обновлял единое целое книги (такой тип издания называется «листковым»). По окончании проекта (2005) словарь составил около 3700 страниц, собранных по алфавиту в шести (предоставленных издателем) скоросшивателях.

С 2012 года полный «Словарь музыкальных терминов» поставляется только в цифровом формате (1 CD-ROM, ISBN 978-3-515-10167-7).

Словник HmT 
Absolute Musik (Albrecht von Massow)
Accompagnement (Frauke Schmitz-Gropengießer)
Accord / accordo / Akkord (Michael Beiche)
Aleatorisch, Aleatorik (Wolf Frobenius)
Allegro – Adagio (Matthias Thiemel)
Allemande (Rainer Gstrein)
Altus / Alt, bassus / Baß (Sabine Ehrmann-Herfort)
Arabeske (Andreas Eichhorn)
Aria / air / ayre / Arie (Wolfgang Ruf)
Ars antiqua, ars nova, ars subtilior (Michael Beiche)
Atonalität (Hartmuth Kinzler)
Augmentatio / Augmentation (Michael Beiche)
Autonome Musik (Albrecht von Massow)
Bagatelle (Karin Dietrich)
Ballade (Mittelalter) (Wolf Frobenius)
Ballade (Neuzeit) (Wolf Frobenius)
Ballata (Trecento) (F. Alberto Gallo)
Baritono / Bariton (Sabine Ehrmann-Herfort)
Barock (Claude V. Palisca)
Basso continuo (Thomas Synofzik)
Bastarda (Veronika Gutmann)
Bebop (Nils Grosch)
Blues (Jürgen Hunkemöller)
Bourdon (Dagmar Hoffmann-Axthelm)
Caccia (F. Alberto Gallo)
Canon / Kanon (Klaus-Jürgen Sachs)
Cantabile (Thomas Seedorf)
Cantata / Kantate (Sabine Ehrmann-Herfort)
Cantilena (Raymond Erickson, Anne Johnson)
Cantus coronatus (Hendrik van der Werf, Wolf Frobenius)
Cantus firmus (Wolf Frobenius)
Canzone, Canzonetta (Frauke Schmitz-Gropengießer)
Capella / Kapelle (Sabine Ehrmann-Herfort)
Capriccio / caprice (Marianne Betz)
Cassation (Ulrike Rembold)
Catch, round, glee (Peter Overbeck)
Cavata, cavatina / Kavatine, cabaletta (Frauke Schmitz-Gropengießer)
Chaconne – Passacaglia (Michael von Troschke)
Chroma (Eckhard Roch)
Clausula (Siegfried Schmalzriedt)
Clavis (Fritz Reckow)
Cluster (Christoph von Blumröder)
Coda (Siegfried Schmalzriedt)
Color, talea (Frauke Schmitz-Gropengießer)
Compositio / Komposition (Markus Bandur)
Concerto / Konzert (Erich Reimer)
Conductus (Fritz Reckow)
Consonantia – dissonantia / Konsonanz – Dissonanz (Michael Beiche)
Consort (Wolfgang Ruf)
Contrafactum (Robert Falck)
Contrapunctus / Kontrapunkt (Klaus-Jürgen Sachs)
Contratenor (Dagmar Hoffmann-Axthelm)
Courante (Rainer Gstrein)
Copula (Fritz Reckow)
Dauer (Wolf Frobenius)
Diapason, diocto, octava (Fritz Reckow)
Diaphonia (Fritz Reckow)
Diastema (Michael Beiche)
Diminutio / Diminution (Michael Beiche)
Discantus / Diskant (Michael Beiche)
Divertimento (Wolfgang Ruf)
Divertissement (Wolfgang Ruf)
Dominante – Tonika – Subdominante (Serge Gut)
Duma / dumka (Brigitte Sydow-Saak)
Dur – moll (Michael Beiche)
Durchbrochene Arbeit (Andreas Eichhorn)
Durchführen, Durchführung (Siegfried Schmalzriedt)
Dux – comes (Michael Beiche)
Elektronische Musik (Wolfgang Martin Stroh)
Episode (Siegfried Schmalzriedt)
Estampie (Christiane Schima)
Étude / Etüde (Markus Bandur)
Experiment, experimentelle Musik (Christoph von Blumröder)
Exposition (Siegfried Schmalzriedt)
Expressionismus (Michael von Troschke)
Faburdon / fauxbourdon / falso bordone (Dagmar Hoffmann-Axthelm)
Fantasia (Marianne Betz)
Fermate (Marianne Betz)
Frottola (Frauke Schmitz-Gropengießer)
Fuga / Fuge (Michael Beiche)
Fundamentum, fundamental, basse fondamentale (Thomas Christensen)
Funktionale Musik (Albrecht von Massow)
Futurismo, musica futurista (Matteo Nanni)
Gaku (Minoru Shimizu)
Galant, Galanterie, Galanter Stil (Wolfgang Horn)
Galliarde (Rainer Gstrein)
Gassenhauer (Markus Bandur)
Gebrauchsmusik (Stephen Hinton)
Gestische Musik (Wolf Frobenius)
Groove (Tobias Widmaier)
Grundgestalt (Michael Beiche)
Gruppe, Gruppenkomposition (Christoph von Blumröder)
Gymel (Klaus-Jürgen Sachs)
Handsachen, Handstücke (Markus Bandur)
Hausmusik (Erich Reimer)
Homophonos / aequisonus (Wolf Frobenius)
Hoquetus (Wolf Frobenius)
Imitatio / Nachahmung (Michael Beiche)
Impressionismus (Michael von Troschke)
Improvisation, Extempore, Impromptu (Markus Bandur)
Intermedium / Intermezzo (Susanne Mautz)
Intervallum, Intervall (Michael Beiche)
Intonatio – Intonation / intonare – intonieren (Brigitte Sydow-Saak)
Iventio / Invention (Wolfgang Horn)
Inversio / Umkehrung (Michael Beiche)
Isotonus / unisonus / unisono / Einklang (Wolf Frobenius)
Jazz (Jürgen Hunkemöller)
Kadenz (Siegfried Schmalzriedt)
Kammermusik (Erich Reimer)
Kenner – Liebhaber – Dilettant (Erich Reimer)
Klangfarbenmelodie (Rainer Schmusch)
Klassisch, Klassik (Hans Heinrich Eggebrecht)
Krebsgang (Michael Beiche)
Ländler (Rudolf Flotzinger)
Leitmotiv (Christoph von Blumröder)
Live-elektronische Musik, Live-Elektronik (Albrecht von Massow)
Longa – brevis (Wolf Frobenius)
Madrigal (Sabine Ehrmann-Herfort)
Madrigal (Trecento) (F. Alberto Gallo)
Melodia / Melodie (Markus Bandur)
Melodramma / Melodram (Frauke Schmitz-Gropengießer)
Melopoiia (Markus Bandur)
Menuett (Rainer Gstrein)
Metrum (Frauke Schmitz-Gropengießer)
Minima (Wolf Frobenius)
Minimal music (Imke Misch)
Modulatio / Modulation (Christoph von Blumröder)
Modus (Charles M. Atkinson)
Modus (Rhythmuslehre) (Wolf Frobenius)
Momentum / Moment, instans / instant, Augenblick (Wolf Frobenius)
Monodie (Wolf Frobenius)
Motivo / motif / Motiv (Christoph von Blumröder)
Motet / motetus / mottetto / Motette (Michael Beiche)
Murky (Friedhelm Brusniak)
Musica falsa / musica ficta (Brigitte Sydow-Saak)
Musica poetica (Markus Bandur)
Musica reservata (Bernhart Meier)
Musica sacra / heilige Musik (Jürg Stenzl)
Musicus – cantor (Erich Reimer)
Musikalische Logik (Adolf Nowak)
Musikalische Prosa (Hermann Danuser)
Musique concrète (Michael Beiche)
Neoklassizismus (Markus Bandur)
Neudeutsche Schule (Rainer Schmusch)
Neue Musik (Christoph von Blumröder)
Neue Sachlichkeit (Stephen Hinton)
Neuromantik (Carl Dahlhaus)
Notturno / Nocturne (Christoph von Blumröder)
Offene Form (Christoph von Blumröder)
Opera / Oper (Sabine Ehrmann-Herfort)
Operette (Sabine Ehrmann-Herfort)
Oratorium (Erich Reimer)
Orchester (Martin Staehelin)
Organistrum (11. bis 13. Jh.), Symphonia (12. bis 15. Jh.), Drehleier (J. Smits van Waesberghe)
Organum (Fritz Reckow)
Ostinato, obligato (Michael von Troschke)
Ouverture / Ouvertüre (Bärbel Pelker)
Parameter (Christoph von Blumröder)
Paraphonos, paraphonia (Michael Maier)
Parapter (Charles M. Atkinson)
Partita (Thomas Schipperges)
Partitur (Klaus Haller)
Pastorale (Frauke Schmitz-Gropengießer)
Pausa / Pause (Marianne Betz)
Pavane (Rainer Gstrein)
Perfectio (Wolf Frobenius)
Periodus / Periode (Christoph von Blumröder)
Phthongos (Albrecht Riethmüller)
Polyphon, polyodisch (Wolf Frobenius)
Polytonalität (Michael Beiche)
Praeambulum, praeludium / Prélude, Vorspiel (Karin Dietrich)
Programmusik (Albrecht von Massow)
Prolatio (Wolf Frobenius)
Proprietas (Notationslehre) (Wolf Frobenius)
Psophos (Albrecht Riethmüller)
Punctus (Klaus-Jürgen Sachs)
Punktuelle Musik (Hans Heinrich Eggebrecht)
Quodlibet (Markus Bandur)
Ragtime (Jürgen Hunkemöller)
Refrain (Michael von Troschke)
Reihe, Zwölftonreihe (Michael Beiche)
Repercussio (Peter Cahn)
Reprise / ripresa (vor 1600) (Siegfried Schmalzriedt)
Reprise / ripresa (nach 1600) (Siegfried Schmalzriedt)
Res facta / chose fait (Markus Bandur)
Retardatio, ritardando (Peter Cahn)
Rezitativ (Claude V. Palisca)
Rhapsodie (Tobias Widmaier)
Rhythmus / numerus (Wilhelm Seidel)
Ricercar (Christoph Wolff)
Ritornell (Michael von Troschke)
Romantisch, Romantik (Hans Heinrich Eggebrecht)
Romanz / romance / Romanze (Rainer Gstrein)
Rondellus / rondeau, rota (Fritz Reckow)
Salonmusik (Tobias Widmaier)
Satz (Michael Beiche)
Scherzo (Wolfram Steinbeck)
Schlager (Markus Bandur)
Semibrevis (Wolf Frobenius)
Semiminima (Wolf Frobenius)
Sequentia / Sequenz (Michael von Troschke)
Serenata / Serenade (Christoph von Blumröder)
Serielle Musik (Christoph von Blumröder)
Siciliana, Siciliano (Frauke Schmitz-Gropengießer)
Symphonia / sinfonia / Symphonie (Michael Beiche)
Solus tenor (Keith E. Mixter)
Sonata / Sonate (Hans-Joachim Hinrichsen)
Sonatenform, Sonatenhauptsatzform (Hans-Joachim Hinrichsen)
Sonus (Frank Hentschel)
Soprano / Sopran (Sabine Ehrmann-Herfort)
Sortisatio (Markus Bandur)
Stretto / Engführung, stretta (Michael Beiche)
Subjectum / soggeto / sujet / Subjekt (Siegfried Schmalzriedt)
Suite (Thomas Schipperges)
Swing (Tobias Widmaier)
Symphonische Dichtung (Rainer Schmusch)
Syncopa / Synkope (Imke Misch)
Tactus (Wolf Frobenius)
Tafelmusik (Erich Reimer)
Tempo rubato (Thomas Synofzik)
Tenor (Dagmar Hoffmann-Axthelm)
Thema, Hauptsatz (Christoph von Blumröder)
Thematische Arbeit, motivische Arbeit (Christoph von Blumröder)
Toccata (Marianne Betz)
Tonalität (Michael Beiche)
Tonos / tonus (Charles M. Atkinson)
Tonsprache (Fritz Reckow)
Transitus (Peter Cahn)
Transpositio / Transposition (Matteo Nanni)
Trias / Dreiklang (Michael Beiche)
Trio (Hubert Unverricht)
Tritonus (Michael von Troschke)
Tropus (Frauke Schmitz-Gropengießer)
Unendliche Melodie (Fritz Reckow)
Vagierender Akkord (Werner Breig)
Varietas, variatio / Variation, Variante (Horst Weber)
Vaudeville (Markus Bandur)
Verismo (Andreas Giger)
Villanella (Frauke Schmitz-Gropengießer)
Virelai (Wolf Frobenius)
Virtuose (Erich Reimer)
Volkstümliche Musik (Tobias Widmaier)
Vollstimmig, vielstimmig, mehrstimmig (Wolf Frobenius)
Voluntary (Peter Overbeck)
Walzer (Tobias Widmaier)
Zarabanda / Sarabande (Rainer Gstrein)
Zwölftonmusik (Michael Beiche)

Примечания

Библиографическое описание 
 Handwörterbuch der musikalischen Terminologie. Hrsg. v. Hans Heinrich Eggebrecht u. Albrecht Riethmüller. Wiesbaden, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1972-2005 (Loseblattform).

Ссылки 
 Предисловие (Г.Г. Эггебрехта) к HMT
 Словник HMT (с возможностью предварительного просмотра первых страниц) 

 HMT. Оцифровка книжного издания

Музыкальные энциклопедии
Терминологические словари